JGP est un sigle qui peut désigner :
 joint à grand permissif, un joint entre deux rails permettant une libre dilatation supérieure à celle des joints ordinaires ;
 , une revue scientifique à comité de lecture couvrant les mécanismes biologiques, chimiques ou physiques de grande importance physiologique.